Serbia Open 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Serbia Open rozgrywany w dniach 3–10 maja 2010 roku w Belgradzie na kortach ziemnych o puli nagród 424 950 euro.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010